Hartzell bezeichnet:

 Hartzell, US-amerikanischer Hersteller von Flugzeugpropellern

Hartzell ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Hartzell (1891–1975), schwedischer Turner
 Eugene Hartzell (1932–2000), US-amerikanischer Komponist
 Joseph Crane Hartzell (1842–1929), US-amerikanischer Geistlicher der Episkopalkirche, Missionar in Afrika
 Paul Hartzell (* 1953), US-amerikanischer Baseballspieler
 Roy Hartzell (1881–1961), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Hartzell (1837–1903), US-amerikanischer Politiker